Fotbollsallsvenskan 1930/1931 bestod av 12 lag och var den sjunde säsongen av Fotbollsallsvenskan. Höstsäsongen spelades 3 augusti-2 november 1930 och vårsäsongen 29 mars-7 juni 1931. En seger gav 2 poäng, oavgjort 1 poäng och en förlust 0 poäng. Segrarna Gais kunde också kalla sig Svenska mästare; detta då Fotbollsallsvenskan för första säsongen innehade svensk mästerskapsstatus.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1930 i Sverige
1931 i Sverige
1930/1931
Fotbollssäsongen 1930/1931